Canefri – cognome italiano
Ugo Canefri – santo italiano